2015 EG — астероид, сближающийся с Землёй и Венерой.

Дуга наблюдений на 05 марта 2019 года составила почти восемь лет (2894 дней), орбита определена надёжно. После объявления об открытии в 2015 году астероид был также обнаружен в архивных наблюдениях 2011 года. Астероид сближается с Землёй каждые 4 года (пять оборотов астероида вокруг Солнца).

Сближения

Ссылки 
  / JPL Small-Body Database Lookup

См. также 
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли

Астероиды, сближающиеся с Землёй
Астероиды, открытые в 2015 году